BiH:
 Dubočica (Ljubinje, BiH), naselje u općini Ljubinje
 Dubočica (Višegrad, BiH), naselje u općini Višegrad

Crna Gora:
 Dubočica (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevlja